Сан Маркос има више значења:
 Сан Маркос (Никарагва),
 Сан Маркос (Перу),
 Сан Маркос (Калифорнија)
 Сан Маркос (Тексас)
 Сан Маркос (Гватемала)